Квитницкая — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Квитницкая, Елена Дмитриевна (1919—1981) — советский историк архитектуры, искусствовед.
 Квитницкая, Ксения Михайловна (1887—1956) — эстрадная певица.